Minotaurus - Minotaur is de Engelse benaming van het mythische wezen Minotaurus.
 Minotaur (schip) - Engels marineschip, vergaan vlak voor de kust van Texel in 1810 met meer dan vijfhonderd slachtoffers tot gevolg.
 Minotaur (raketfamilie) - een serie lichte draagraketten van Northrop Grumman Space Systems.
 Minotaur (1997), een film van Jonathan Tammuz met Mili Avital en Dan Turgeman
 Minotaur (2006), een film van Jonathan English met Tom Hardy